The Rehearsal puede referirse a:

Películas 
 The Rehearsal, película de 1974 dirigida por Jules Dassin;
 The Rehearsal, película neozelandesa de 2016 basada en la novela homónima.

Televisión 
 The Rehearsal Dinner, duodécimo episodio de la novena temporada de la serie de televisión de CBS How I Met Your Mother;
 The Rehearsal, una serie de televisión de 2022 escrita y dirigida por Nathan Fielder.

Otros usos
 The Rehearsal, una obra de teatro de 1672 creada por George Villiers;
 The Rehearsal, una novela de 2008 de Eleanor Catton;
 The Rehearsal, un álbum de Christie Hennessy.